Marie Camargo – danzatrice francese
La Camargo – ballo del 1868 composto da Costantino Dall'Argine
La Camargo (o Camargo) – balletto di Marius Petipa del 1872 su musica di Ludwig Minkus
La Camargo – opera comica del 1878 composta da Charles Lecocq
La Camargo – dramma del 1893 di Judith Gautier
La Camargo – azione lirica in quattro parti del 1898 di Enrico de Leva

Pagine correlate 
Camargo